Pocahontas (1995), een Amerikaanse animatiefilm van de Walt Disney Studios, gebaseerd op het leven van Pocahontas
 Pocahontas (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
 Pocahontas (Disney), een personage gebaseerd op de prinses
 Pocahontas (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Pocahontas (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Pocahontas (Mississippi), een plaats in de Amerikaanse staat Mississippi
 Pocahontas (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 Pocahontas (musical), een theatermusical
 Pocahontas (Neil Young) (1979), een lied van Neil Young
 Pocahontas (prinses), de dochter van het stamhoofd van de Powhatan-indianen in het gebied rond Tidewater (Virginia)
 Pocahontas (Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat Virginia